Trescore puede referirse a:
 Trescore Balneario, localidad y comuna italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía
 Trescore Cremasco, localidad y comuna italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía